Líhost je matematična lastnost, ki se lahko nanaša na:
liha števila
lihe funkcije